El término Agente Naranja puede referirse a:
Agente Naranja fue uno de los herbicidas y defoliantes utilizados por los militares estadounidenses como parte de su programa de guerra química en la operación Ranch Hand, durante la Guerra de Vietnam 1961-1971. 
Agente Naranja un villano que apareció en Batman and the Outsiders nº3
Agente Naranja un villano que apareció en Swamp Thing (vol 3.) n.º 6
Larfleeze supervillano de DC Comics y único miembro de los Linternas Naranjas.